Ali Hussein Shafi (? – ?) egyiptomi labdarúgó-középpályás.

Egyiptomi labdarúgók
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Egyiptomi olimpikonok
Labdarúgó-középpályások